Epstein (jiddisch: עפּשטײן) är ett ashkenazisk-judiskt efternamn, som bärs eller burits av bland andra:

 Brian Epstein
 Jacob Epstein
 Jean Epstein
 Jeffrey Epstein
 Jehudo Epstein
 Julius J. Epstein
 Lars Epstein
 Louise Epstein

Jiddisch-efternamn
Judiska efternamn